Emerald City signifie Cité d'Émeraude et peut faire référence à plusieurs éléments ;

 La Cité d'Émeraude, un des lieux principaux du pays d'Oz
 Emerald City, un film australien de Michael Jenkins avec John Hargreaves Nicole Kidman (1988)
 Emerald City, une série télévisée américaine créée Matthew Arnold et Josh Friedman (2016-2017)
 Emerald City, un des lieux principaux de l'action de la série télévisée américaine Oz créée par Tom Fontana (1997-2003).